Влади́мир Серге́ев:
* Сергеев, Владимир Андреевич (1930—1994) — русский писатель.
 Сергеев, Владимир Борисович (род. 1964) — Герой Российской Федерации.
 Сергеев, Владимир Владимирович (род. 1964) — украинский шахматист, гроссмейстер.
 Сергеев, Владимир Глебович (род. 1958) — российский химик
 Сергеев, Владимир Иванович (род. 1926) — советский рабочий, Герой Социалистического Труда (1966).
 Сергеев, Владимир Григорьевич (1914—2009) — советский конструктор ракетной техники.
 Сергеев, Владимир Кириллович — российский учёный-социолог, историк, политолог, лауреат премии имени М. М. Ковалевского (2007).
 
 
 Сергеев, Владимир Фёдорович (1922—1943) — Герой Советского Союза.